Resursa bezeichnet eine Gesellschaft oder Stiftung und deren Gebäude in Polen:
 Resursa fabryczna in Żyrardów, Woiwodschaft Masowien; siehe Żyrardów#Sehenswürdigkeiten
 Resursa Obywatelska (Radom), eine Bürgerstiftung, heute ein Kulturzentrum in Radom, Woiwodschaft Masowien 
 Resursa Obywatelska in Warschau, eine ehemalige Bürgergesellschaft; siehe Nowa Resursa Kupiecka
 Gmach Resursy Obywatelskiej, siehe Gebäude der Bürgerressource
 Warszawska Resursa Kupiecka in Warschau, eine ehemalige Kaufmannsgesellschaft